Avala (v srbské cyrilici Авала) může označovat:

 Avala – kopec jižně od Bělehradu.
 Avala (vlak) – mezinárodní vlak EuroCity spojující Prahu s Bělehradem.
 Avala-Modrý kruh – protinacistická skupina v Protektorátu Čechy a Morava
 TV Avala – srbská televizní stanice.
 Avala (agentura) – srbská zpravodajská agentura
 Avala film – filmové ateliéry v Srbsku